Иса може да се отнася до:

 Арабското име на Иисус Христос
 Иса (народ) - народ в Джибути
 Иса, древен град, при който се е състояла битка между армиите на Александър Македонски и Дарий III
 Елена Чавдарова Иса, българска певица
 Исмаил Иса, български футболист
 Иса Серж Коело, чадски кинорежисьор